Óe, japán családnév
 ÓE, az Óbudai Egyetem rövidítése